Mileto puede referirse a:

 Mileto, antigua ciudad griega de la costa de Caria (Asia Menor), en el mar Egeo.
 Mileto (Creta), antigua ciudad cretense. 
 Mileto (mitología), legendario fundador de la ciudad homónima.
 Mileto (Italia), comuna de Italia, en la provincia de Vibo Valentia (Calabria).
 Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental.